Alto Orinoco puede referirse a:

 la cuenca alta del río Orinoco, en Venezuela;
 al municipio Alto Orinoco, del estado venezolano del Amazonas;
 al Territorio Federal Alto Orinoco, extinto territorio venezolano al sur del país.